Het Eredivisie-seizoen 2019/20 (mannen) was het 64e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 131e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Ajax was titelverdediger. Sinds dit seizoen degradeerden de laatste twee clubs direct naar de Keuken Kampioen Divisie, tot vorig seizoen was dit alleen de nummer 18. Net als voorheen zou de nummer 16 mee moeten doen aan de play-offs om promotie en degradatie.

Het seizoen begon op 2 augustus 2019 met een wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II. De laatste wedstrijd werd gespeeld op 8 maart 2020. Daarna werd de competitie gestaakt en later definitief beëindigd vanwege de uitbraak in Nederland van het coronavirus SARS-CoV-2. De KNVB besloot geen kampioen aan te wijzen.

Gevolgen van de coronacrisis in Nederland 

Op 10 maart 2020 werden vanwege de coronacrisis in Nederland de Brabantse thuiswedstrijden van speelronde 27 afgelast. Op 12 maart 2020 werden alle Nederlandse voetbalwedstrijden tot en met 31 maart 2020 afgelast. Op 15 maart 2020 werd dit verlengd tot en met 6 april 2020. Ook moesten de sportclubs per direct sluiten, waardoor de trainingen werden stilgelegd. Op 31 maart 2020 maakte minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat alle betaald voetbalwedstrijden tot 1 juni 2020 waren stilgelegd. Het betaald voetbal viel onder de vergunningsplichtige evenementen, waardoor herstart voor juni niet mogelijk was, ook niet zonder publiek.

Een dag later maakte de KNVB bekend dat op advies van de UEFA alle professionele competities in Europa uitgespeeld moesten worden en voor 3 augustus 2020 afgerond moesten zijn. De bond richtte zich in eerste instantie op een eventuele hervatting in de tweede helft van juni. Het huidige seizoen zou dus nog doorlopen na 30 juni 2020. De KNVB hield ook nog rekening met het stopzetten van de competitie indien het kabinet het niet verantwoord vond om op een latere termijn te kunnen voetballen en het daardoor zou verbieden.

Op 21 april 2020 maakte minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat alle betaald voetbalwedstrijden definitief verboden zijn tot minstens 1 september. De KNVB ging vervolgens in overleg met de UEFA over het voornemen om het huidige competitieseizoen 2019/20 niet meer te hervatten. De KNVB ging op 24 april 2020 in overleg met de betaald voetbalclubs en andere betrokkenen over het afwikkelen van dit seizoen met daarin het kampioenschap, de ticketverdeling voor het Europees voetbal van volgend seizoen en de promotie-/degradatieregeling, waarna de bond hierover een besluit kenbaar maakte.

Op 24 april 2020 besloot de KNVB om de huidige stand als eindstand te verklaren. Dit was van belang voor de Europese tickets. Er werd geen landskampioen aangewezen, wel werd Ajax - dat in punten gelijk stond met AZ - aangewezen als nummer 1, omdat dat voor duidelijkheid zorgde wie de beste plek zou krijgen in de Champions League. Voorts werd er beslist dat er niemand zou degraderen en er dus ook geen promotie plaats zou vinden. Hierdoor spelen ADO Den Haag en RKC Waalwijk ook in het nieuwe seizoen op het hoogste niveau. Juridische procedures van FC Utrecht en AZ tegen de besluitvorming hingen even in de lucht, maar beide clubs hebben hiervan afgezien nadat de UEFA desgevraagd aangaf dat het een kwestie is voor de nationale bond en de kansen op succes in een procedure gering leken.

Teams

Trainerswijzigingen 

>> Competitie geannuleerd, de hieronder getoonde is de situatie op 8 maart 2020, de datum waarop de laatste wedstrijden zijn gespeeld. <<

Standen

Eindstand

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Programma/uitslagen

Toeschouwers

Positieverloop per team

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Hat-tricks(+)

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten van spelers

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
|-
| 1
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| Ajax
| 2 – 2
| 85e
| 2 – 2
| Bas Nijhuis
|-
| 4
| style="text-align: left;" | Danny Bakker
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| RKC Waalwijk
| 0 – 3
| 90+3e
| 0 – 3
| Edwin van de Graaf
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Danny Post
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| ADO Den Haag
| 1 – 0
| 70e
| 1 – 0
| Siemen Mulder
|-
| rowspan="2" | 8
| style="text-align: left;" | Django Warmerdam
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| Ajax
| 0 – 0
| 73e
| 2 – 0
| Björn Kuipers
|-
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| Fortuna Sittard
| 0 – 0
| 82e
| 0 – 0
| Richard Martens
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Myron Boadu
| style="text-align: left;" | AZ
| Uit
| Willem II
| 1 – 1
| 90+3e
| 1 – 1
| Dennis Higler
|-
| 12
| style="text-align: left;" | Christian Kum
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Thuis
| Feyenoord
| 0 – 2
| 69e
| 0 – 3
| Kevin Blom
|-
| 14
| style="text-align: left;" | Hans Mulder
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Thuis
| FC Emmen
| 0 – 1
| 76e
| 1 – 1
| Richard Martens
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Glenn Bijl
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Thuis
| PSV
| 1 – 1
| 90+3e
| 1 – 1
| Dennis Higler
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Thuis
| FC Groningen
| 1 – 1
| 90+3e
| 1 – 1
| Joey Kooij
|-
| rowspan="2" | 18
| style="text-align: left;" | Danny Bakker
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| Ajax
| 6 – 0
| 80e
| 6 – 1
| Dennis Higler
|-
| style="text-align: left;" | Michaël Heylen
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| FC Groningen
| 2 – 0
| 88e
| 2 – 0
| Danny Makkelie
|-
| 20
| style="text-align: left;" | Ibrahim Afellay
| style="text-align: left;" | PSV
| Thuis
| FC Twente
| 1 – 0
| 75e
| 1 – 1
| Siemen Mulder
|-
| 21
| style="text-align: left;" | Mohamed Rayhi
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| FC Twente
| 1 – 0
| 87e
| 2 – 0
| Jochem Kamphuis
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Branislav Niňaj
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| FC Emmen
| 0 – 0
| 90+5e
| 0 – 0
| Jeroen Manschot
|-
| 25
| style="text-align: left;" | Shaquille Pinas
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Thuis
| Heracles Almelo
| 0 – 0
| 90+3e
| 0 – 0
| Christiaan Bax
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd, tenzij ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| rowspan="3" | 2
| style="text-align: left;" | Ramon Pascal Lundqvist
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| FC Twente
| 0 – 0
| 41e
| 1 – 3
| Christiaan Bax
| Een tikje van achteren op Javier Espinosa van FC Twente.
| Geseponeerd
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| FC Twente
| 0 – 0
| 45+2e
| 1 – 3
| Christiaan Bax
| Het met gestrekt been inkomen op Haris Vučkić van FC Twente.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Juriën Gaari
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Thuis
| AZ
| 0 – 2
| 53e
| 0 – 2
| Allard Lindhout
| Hard inkomen op Owen Wijndal van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Leon Guwara
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| FC Twente
| 2 – 1
| 90+3e
| 3 – 1
| Jeroen Manschot
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Aitor Cantalapiedra van FC Twente in het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 6
| style="text-align: left;" | Keito Nakamura
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| Fortuna Sittard
| 0 – 2
| 45+1e
| 2 – 3
| Dennis Higler
| Gevaarlijk inkomen op Felix Passlack van Fortuna Sittard.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Michael Pinto
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| FC Twente
| 1 – 3
| 83e
| 2 – 3
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Rafik Zekhnini van FC Twente buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Michaël Heylen
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Thuis
| Feyenoord
| 3 – 2
| 76e
| 3 – 3
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van Naoufal Bannis van Feyenoord buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 8
| style="text-align: left;" | Leon Guwara
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| Willem II
| 0 – 0
| 51e
| 2 – 0
| Edwin van de Graaf
| Met hoog geheven been inkomen op Freek Heerkens van Willem II.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Julian Lelieveld
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| RKC Waalwijk
| 0 – 1
| 52e
| 1 – 2
| Bas Nijhuis
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Stanley Elbers van RKC Waalwijk in het strafschopgebied.
| 1
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Julio Pleguezuelo
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 1 – 1
| 84e
| 2 – 1
| Jeroen Manschot
| Een elleboogstoot aan Halil Dervişoğlu van Sparta Rotterdam.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="3" | 10
| style="text-align: left;" | Nick Viergever
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| FC Utrecht
| 1 – 0
| 68e
| 3 – 0
| Danny Makkelie
| Een trap op de achillespees van Bart Ramselaar van FC Utrecht.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Jorrit Hendrix
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| FC Utrecht
| 1 – 0
| 75e
| 3 – 0
| Danny Makkelie
| Een trap op de wreef van Simon Gustafson van FC Utrecht.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Tim Coremans
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| FC Groningen
| 1 – 0
| 90+2e
| 2 – 0
| Kevin Blom
| Het geven van een kopstoot aan Kaj Sierhuis van FC Groningen.
| 4
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Ryan Thomas
| style="text-align: left;" | PSV
| Thuis
| AZ
| 0 – 0
| 22e
| 0 – 4
| Pol van Boekel
| Een trap op de enkel van Fredrik Midtsjø van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 12
| style="text-align: left;" | Joël Drommel
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| AZ
| 0 – 0
| 18e
| 3 – 0
| Danny Makkelie
| Het onderuit halen van Myron Boadu van AZ buiten het strafschopgebied.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 1
|-
| 13
| style="text-align: left;" | Stijn Spierings
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| Feyenoord
| 3 – 2
| 85e
| 3 – 2
| Danny Makkelie
| De gele kaart uit de handen van de scheidsrechter slaan.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 2 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 14
| style="text-align: left;" | Amadou Ciss
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| PEC Zwolle
| 1 – 0
| 42e
| 3 – 1
| Joey Kooij
| Een natrappende beweging naar Sai van Wermeskerken van PEC Zwolle.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Reza Ghoochannejhad
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Thuis
| Fortuna Sittard
| 1 – 0
| 57e
| 3 – 1
| Joey Kooij
| Het gaan staan op de achillespees van Jorrit Smeets van Fortuna Sittard.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 16
| style="text-align: left;" | Lorenzo Burnet
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| VVV-Venlo
| 1 – 0
| 71e
| 2 – 0
| Christiaan Bax
| Het gaan staan op de voet/enkel van Evert Linthorst van VVV-Venlo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Joey Konings
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 0 – 0
| 90e
| 0 – 0
| Richard Martens
| Een trap in het gezicht van Jurgen Mattheij van Sparta Rotterdam.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 17
| style="text-align: left;" | Deyovaisio Zeefuik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| ADO Den Haag
| 1 – 1
| 45+1e
| 1 – 1
| Joey Kooij
| Een elleboogstoot aan Aaron Meijers van ADO Den Haag.
| Geseponeerd
|-
| style="text-align: left;" | Darren Maatsen
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| Fortuna Sittard
| 3 – 2
| 83e
| 1 – 1
| Jochem Kamphuis
| Een natrappende beweging naar Bassala Sambou van Fortuna Sittard.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="3" | 18
| style="text-align: left;" | Marco Bizot
| style="text-align: left;" | AZ
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 0 – 0
| 5e
| 3 – 0
| Kevin Blom
| Het onderuit halen van Ragnar Ache van Sparta Rotterdam buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Justin Hoogma
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| Feyenoord
| 1 – 2
| 79e
| 1 – 2
| Björn Kuipers
| Het onderuit halen van Luis Sinisterra van Feyenoord buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Calvin Verdonk
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| RKC Waalwijk
| 3 – 0
| 82e
| 3 – 0
| Martin van den Kerkhof
| Het onderuit halen van Sylla Sow van RKC Waalwijk buiten het strafschopgebied.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Hannes Delcroix
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| ADO Den Haag
| 1 – 0
| 78e
| 2 – 0
| Jeroen Manschot
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Crysencio Summerville van ADO Den Haag buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 20
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| Willem II
| 0 – 0
| 79e
| 0 – 0
| Erwin Blank
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Ché Nunnely van Willem II buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 22
| style="text-align: left;" | George Cox
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| Heracles Almelo
| 0 – 0
| 32e
| 2 – 0
| Björn Kuipers
| Het onderuit halen van Silvester van der Water van Heracles Almelo in het strafschopgebied.
| 1
|}

Uitwerking van de rode kaarten van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Reden
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Danny Buijs(hoofdtrainer)
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| ADO Den Haag
| 1 – 1
| 81e
| 1 – 1
| Joey Kooij
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Raymond Mulder(keeperstrainer)
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| sc Heerenveen
| 1 – 2
| 45+6e
| 2 – 2
| Martin van den Kerkhof
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| Tweede ronde KNVB Beker
| style="text-align: left;" | Jordy Clasie
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| RKSV Groene Ster
| 0 – 0
| 55e
| 3 – 0
| Sander van der Eijk
| Het onderuit halen van Chefrino Eind van RKSV Groene Ster buiten het strafschopgebied.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| Achtste finale KNVB Beker
| style="text-align: left;" | Timo Baumgartl
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| NAC Breda
| 1 – 0
| 60e
| 2 – 0
| Serdar Gözübüyük
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Othman Boussaid van NAC Breda buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 23
| style="text-align: left;" | John van den Brom(hoofdtrainer)
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| Willem II
| colspan="2" | Na afloop
| 1 – 1
| Siemen Mulder
| Het in diskrediet brengen op de arbitrage op verbale en non-verbale wijze.
| 1
|}

Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Spelers
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.* Speler die een gele kaart meenam uit het vorige seizoen ((2018/19) speelronde 33 en/of 34 uit de Eredivisie of speelronde 37 en/of 38 uit de Eerste divisie).
Stafleden
Bij de 4e en de 8e en elke volgende gele kaart daarop heeft de staflid een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken staflid.
Overzicht
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 160px;" | Naam 
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 330px;" | Reden
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Nicolás Tagliafico
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5* gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| 10
| style="text-align: left;" | Glenn Bijl
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5* gele kaarten na 10 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 12
| style="text-align: left;" | Pelle Clement
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Dries Saddiki
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 13
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michael Chacón
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5* gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Dion Malone
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Branislav Niňaj
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Stijn Spierings
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5* gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 16
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5* gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michiel Kramer
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Pol Llonch
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Danny Post
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 17
| style="text-align: left;" | Denzel Dumfries
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Gustavo Hamer
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Felix Passlack
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 18
| style="text-align: left;" | Sherel Floranus
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Nick Viergever
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Owen Wijndal
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 20
| style="text-align: left;" | Kenneth Paal
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Lindon Selahi
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jorrit Smeets
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 21
| style="text-align: left;" | Orestis Kiomourtzoglou
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bryan Linssen
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 22
| style="text-align: left;" | Javier Espinosa
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Alexander Merkel
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 23
| style="text-align: left;" | Juriën Gaari
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5* gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Simon Gustafson
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Roel Janssen
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Robin Pröpper
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 24
| style="text-align: left;" | Sean Klaiber
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Kevin Hofland 
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 4 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 25
| style="text-align: left;" | Cody Gakpo
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Azor Matusiwa
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5* gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Sylla Sow
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Oussama Tannane
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 26
| style="text-align: left;" | Eric Botteghin
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5* gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Aaron Meijers
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Melle Meulensteen
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jordens Peters
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|}

Onderscheidingen

Maandelijkse onderscheidingen

Transfers

Trivia 
 Voor de tweede maal sinds de invoering van het Nederlands kampioenschap voetbal in 1888/89 werd het seizoen afgesloten zonder kampioen. De laatste keer was tijdens de Tweede Wereldoorlog in het seizoen 1944/45.
 Dick Lukkien, trainer van FC Emmen, is bij aanvang van het seizoen het langst bij zijn huidige club. Lukkien is al sinds seizoen 2016/17 coach van de Drentse club. Bij de start van het seizoen was Alfons Groenendijk van ADO Den Haag het langst actief in de Eredivisie bij de huidige club, maar na het vertrek van Groenendijk in december 2019 is Erik ten Hag van Ajax de langstzittende coach in de Eredivisie bij de huidige club. Hij trad in dienst bij de Amsterdamse club in januari 2018.
 Vanaf dit seizoen wijzigt een aantal spelregels voor een voetbalwedstrijd. Dit geldt voor het gehele Nederlands veldvoetbal, waaronder de Eredivisie.
 In de eerste speelronde leden Ajax, Feyenoord en PSV puntverlies door gelijk te spelen tegen respectievelijk Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Twente. Dit was voor het eerst sinds seizoen 1988/89. Destijds speelden PSV en Feyenoord gelijk tegen elkaar en verloor Ajax van Fortuna Sittard.
 Storm Ciara zorgde ervoor dat op zondag 9 februari niet gespeeld werd in de Eredivisie.

Zie ook 
 Eredivisie 2019/20 (vrouwenvoetbal)

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2019/20